VFA steht für:
 Flughafen Victoria Falls in Simbabwe (IATA-Code)
 N-Vinylformamid, eine chemische Verbindung
 Vanuatu Football Association, der Fußballverband von Vanuatu
 Verband forschender Arzneimittelhersteller e. V., mit Sitz in Berlin
 Vereinigung Freischaffender Architekten Deutschlands e.V.
 Verwaltungsfachangestellter, Beschäftigter des öffentlichen Dienstes
 Voice of Free Arabism, nationalsozialistischer Propagandasender 1939 bis 1945
 Volatile Fatty Acids, engl. für kurzkettige Fettsäuren
 Voltage Feedback Amplifier, engl. für die häufigste Variante eines Operationsverstärkers
 Verein zur Förderung der Arbeitssicherheit in Europa e. V.
 Versicherungsfachausschuss, mit versicherungsbranchenspezifischen Fragestellungen betrautes Fachgremium des Instituts der Wirtschaftsprüfer

VFA